

Patronyme 

 Dimitar Dimov (1909-1966), dramaturge et écrivain bulgare ;  
 Dimitar Dimov (né en 1937), joueur de football bulgare ;
 Leonid Dimov (1926-1987), poète et traducteur roumain ;
 Minčo Dimov (né en 1940), ancien joueur bulgare de basket-ball ;
 Neno Dimov (né en 1964), homme politique et mathématicien bulgare.

Autres 
 Quatuor Dimov, un quatuor à cordes bulgare.